Příjmení Quintana nese více různých osobností:

 Carlos Morales Quintana (* 1970) – španělský architekt
 Nairo Quintana (* 1990) – kolumbijský cyklista 
 Manuel José Quintana (1772–1857) – španělský básník, dramatik a historik